Juan Esteban Arango Carvajal (Medellín, 1986), ciclista colombià
 Juan Fernando Arango Sáenz (Maracay, 1980), futbolista veneçolà